O tambor de toras ou troncos em toda África são chamados de Bamileke Tam Tam. Um tambor de fenda é um instrumento de percussão oco. Apesar do nome, não é um verdadeiro tambor, mas um idiofone, geralmente esculpido ou construído em bambu ou madeira em uma caixa com uma ou mais fendas no topo. A maioria dos tambores de fenda tem uma fenda, embora duas e três fendas (cortadas no formato de um "H") ocorram.  Se as línguas resultantes tiverem largura ou espessura diferentes, o tambor produzirá dois diferentes alturas. É usado em toda a África, Sudeste da Ásia e Oceania. Na África, esses tambores, estrategicamente situados para a transmissão acústica ideal (por exemplo, ao longo de um rio ou vale), têm sido usados para comunicação a longa distância.

Instrumentos musicais da África
Instrumentos de percussão
Idiofones percutidos